Уайлд-кард (, дословно — «дикая карта») — традиционный способ приглашать в основу теннисного турнира игроков, по тем или иным причинам не удовлетворяющих основных (рейтинговых) критериев классификации. На Australian Open большинство подобных приглашений распределяют организаторы турнира, но ещё по одному приглашению, по договорённости об обмене WC, получают национальные ассоциации Франции и США, а также азиатский теннисный союз.

В 2014 году часть карта присуждена не по внутреннему решению той или иной федерации, а по результатам специального отборочного турнира.

Итоговый список WC

Мужской одиночный турнир

Женский одиночный турнир

Мужской парный турнир

Женский парный турнир

Отборочные турниры 
Указаны результаты турниров начиная с четвертьфинальной стадии.

Азиатско-тихоокеанский отборочный турнир

Мужской одиночный турнир

Женский одиночный турнир

Мужской парный турнир

Женский парный турнир

Австралийский отборочный турнир

Мужской одиночный турнир

Женский одиночный турнир

Американский отборочный турнир

Мужской одиночный турнир

Женский одиночный турнир

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира USTA 
 Официальный сайт турнира Азиатско-тихоокеанского региона 
 Официальный сайт турнира Tennis Australia 

Взрослые